A szúnyog és az oroszlán a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat első évadának harmadik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Horváth Domonkos
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Sajdik Ferenc, Szabó Szabolcs
 Rajzolták: Gáspár Imre, Révész Gabriella, Tóth Sarolta
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével.

Források 
 A szúnyog és az oroszlán a Hungarian Movie Database oldalon 
 

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek